Алексис Берелович, также Алексей Берелович, Алексей Яковлевич Берелович (; , ) — французский русист, , , .

Биография 

Учился в лицее Поля Ланжевена в Сюрене, лицее Кондорсе и лицее Людовика Великого в Париже, получил степень бакалавра (1962). Окончил филологический факультет Сорбонны (отделение русского языка). В годы учебы — активный деятель студенческого профсоюза и Национального союза студентов-членов компартии (впоследствии генеральный секретарь Союза). 

С 1967 преподавал русский язык в Туре, в 1968—1970 — лектор в Институте иностранных языков Минска, в 1970-1979 — в университете Гренобль III, в 1979-1983 — профессор русского в лицее в Орсе. Работал в Высшей школе социальных наук. Член Института славяноведения в Париже. В 1983—1994 — руководитель конференций по русскому языку в Университете Париж-Сорбонна. Ответственный за проведение курсов в Национальном университете восточных языков и цивилизаций (1990—1994, 1998—2000). 

В 1994—1997 — атташе по культуре посольства Франции в России. В 1997-2002 — вновь руководитель конференций по русскому языку в Сорбонне. Координатор ряда франко-российских исследовательских программ по общественным наукам, активный участник научных конференций во Франции, России, Италии, Швейцарии, Украине и др. 

В 2002—2006 — директор Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве. В настоящее время — сотрудник Центра российских, кавказских и восточно-европейских исследований (CERCEC, Париж).

Братья — Андрей и Владимир Берелович, историки-русисты. Живет в Риме.

Научные интересы 
В центре исследовательских интересов — Советский Союз и постсоветская Россия, история советского крестьянства и интеллигенции.

Труды 
 Les Russes d’en bas (1996, вместе с М. Вевьорка)
 Les 100 portes de la Russie. De l’URSS à la CEI, les convulsions d’un géant (1999, вместе с Ж.Радвани)
 L'État soviétique contre les paysans: Rapport secrets de la police politique (Tcheka, GPU, NKVD) 1918—1939 (2011, вместе с Николя Вертом)

Научный редактор (вместе с В. П. Даниловым) фундаментального труда «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918—1939 гг. Документы и материалы». В 4-х тт. М.: РОССПЭН, 2000—2012 (см.: ).

На русском языке публикуется в журналах Знамя, Новое литературное обозрение, Неприкосновенный запас, Вестник общественного мнения, Отечественные записки, в ежегоднике Пути России и др.

Переводческая деятельность 

Переводил художественную прозу В. С. Гроссмана, С. И. Липкина, В. Г. Распутина; публицистику А. В. Чаянова, А. Д. Сахарова, Ю. Н. Афанасьева и др.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография
 
 На сайте Polit.ru
 Интервью 2010 года

Филологи Франции
Историки Франции
Социологи Франции
Переводчики Франции
Переводчики с русского на французский
Русисты Франции
Дипломаты Франции
Специалисты по истории России
Выпускники лицея Людовика Великого
Выпускники Парижского университета
Члены Французской коммунистической партии
Кавалеры французского ордена «За заслуги»
Социологи по алфавиту